Бедеј може да се односи на:

 Бедеј (Арјеж), насељено место у Француској, у департману Арјеж
 Бедеј (Атлантски Пиринеји), насељено место у Француској, у департману Атлантски Пиринеји